Халифакс има више значења:
 Халифакс
 Округ Халифакс (Вирџинија)
 Округ Халифакс (Северна Каролина)
 Халифакс (Енглеска), је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Халифакс (Вирџинија), је градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Халифакс (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Халифакс (Северна Каролина),је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хендли Пејџ Халифакс, британски тешки бомбардер